Khalid Tadmine (Amsterdam, 7 februari 1995) is een Nederlands voetballer die sinds 2018 uitkomt voor Koninklijke HFC. Daarvoor speelde Tadmine voor Almere City FC en in de jeugd van SC Buitenboys en SV Almere.

Hij speelde ook voor het Nederlands voetbalelftal onder 18.

Clubstatistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Almere City FC

Externe link
soccerway.com

Tadmine, Khalid